San Giacomo (Siena), kerkgebouw in de Italiaanse gemeente Siena
 San Giacomo (Boves), plaats in de Italiaanse gemeente Boves
 San Giacomo (Valle Castellana), plaats in de Italiaanse gemeente Valle Castellana
 San Giacomo (Zibido San Giacomo), plaats in de Italiaanse gemeente Zibido San Giacomo
 San Giacomo d'Acri, een plaats in de Italiaanse gemeente Acri
 San Giacomo degli Schiavoni, gemeente in de Italiaanse provincie Campobasso (regio Molise) 
 San Giacomo delle Segnate, gemeente in de Italiaanse provincie Mantua (regio Lombardije) 
 San Giacomo Filippo, gemeente in de Italiaanse provincie Sondrio (regio Lombardije) 
 San Giacomo Vercellese, gemeente in de Italiaanse provincie Vercelli (regio Piëmont)